«Акафеллас» () — третий эпизод американского музыкального телесериала «Хор», премьера которого состоялась 16 сентября 2009 года на телеканале Fox. Режиссёром серии выступил Джон Скотт, а сценарий написал Райан Мёрфи.

Сюжет 
Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) создает вокальную группу «Акафеллас». Члены хора пытаются заработать деньги, чтобы нанять профессионального хореографа для постановки танцев. Мерседес Джонс (Эмбер Райли) влюбляется в Курта Хаммела (Крис Колфер), не догадываясь о том, что он гей.

Создание

Кастинг 
В серии были задействованы некоторые персонажи второго плана: Стивен Тоболовски в роли Сэнди Райерсона, Патрик Галлахер в роли футбольного тренера Кена Танаки, Икбал Теба в роли директора Фиггинса, Виктор Гарбер и Дебра Монк в роли родителей Уилла Шустера. Мэтью Моррисон, играющий Шустера, был в восторге от того, что его отца в сериале играет Гарбер, ведь он — его поклонник. Джон Ллойд Янг в роли Генри и Ная Ривера с Хизер Моррис как члены хорового клуба Сантана Лопес и Бриттани Пирс. Уайтби Хертфорд появился в роли хореографа Дакоты Стэнли, которого первоначально должен был играть Чейен Джексон. Специально приглашённой звездой стал знаменитый певец Джош Гробан, который сыграл самого себя.

Примечания

Ссылки 
 
 Акафеллас на Fox.com

Серии телесериала «Хор»
Эпизоды сериалов на ЛГБТ-тематику